Biografies:
 Bonanno Pisano, escultor italià actiu a les últimes dècades del segle XII 
 Nicola Pisano (1224-1285), escultor italià
 Giovanni Pisano (1250-1314), escultor italià fill de Nicola Pisano
 Andrea Pisano (1290-1349), escultor italià
 Nino Pisano, l'últim dels escultors de la saga Pisano, actiu des del 1349 fins a 1368
 Antonio Pisano (~1395 - ~1455) , pintor italià
 Leonardo Pisano (1175 – ~1250), matemàtic italià
 Toponímia:
 Pisano (Piemont), municipi italià de la província de Novara, a la regió del Piemont
 Orciano Pisano, municipi italià de la província de Pisa, a la regió de la Toscana
 Miscel·lània:
 llangardaix de Pisano o Pisanosaure, gènere de dinosaures
 Croada pisano-catalana (1114), croada contra la Taifa de Mallorca per tal d'acabar amb la pirateria mallorquina